C19H24O3 – formula molecolare dell'adrenosterone
C19H24O3 – formula molecolare del testolattone

Formule molecolari